Фінал Ліги Європи УЄФА 2019 — 48-й фінал Кубка УЄФА та 10-й у зміненому форматі. Відбувся 29 травня 2019 року в Баку (Азербайджан) на стадіоні «Олімпійський». У матчі зіграли англійські «Челсі» та «Арсенал»

Місце проведення 

Стадіон Олімпійський знаходиться у Баку. Стадіон є домашнею ареною національної збірної Азербайджану з футболу.

На стадіоні пройшли Європейські ігри 2015, зокрема змагання з легкої атлетики.

Посол матчу 

Послом фінального матчу Ліги Європи УЄФА 2018—2019 став відомий нідерландський футболіст П'єр ван Гойдонк, який став переможцем Кубка УЄФА 2001/02 в складі «Феєнорд».

Передмова

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА

Ліга Європи УЄФА 2018—2019
2019
2019 в азербайджанському спорті